Жакун

 Жакун— прежнее название аула Карагаш в Шербакульском районе Омской области.
 Жакун — украинская фамилия.